Михаи́л Милю́тин:
 Милютин, Михаил — русский иконописец, ученик Симона Ушакова.
 Милютин, Михаил Михайлович (1918—2004) — генерал-майор, председатель КГБ Таджикской ССР.